«You're Gonna Go Far, Kid» es una canción de The Offspring. Es el segundo sencillo y tercer track del álbum Rise and Fall, Rage and Grace. Esta canción ya fue certificada con oro por 500000 copias vendidas a lo largo de los Estados Unidos y, junto a"Hammerhead" y "Half-Truism", ha sido una de las que tocaban en vivo en sus conciertos antes del lanzamiento Rise and Fall, Rage and Grace. Está escrita por Dexter Holland.

Letra

Vídeo musical

Producción 
El video musical de este sencillo fue dirigido por Chris Hopewell, quien también dirigió videos para varias otras bandas. El 16 de octubre de 2008, se anunció en el sitio web oficial de Offspring que el video debutaría el viernes 17 de octubre a las 3:00 p. m., hora del este / 12 del mediodía en el Pacífico en Myspace.com.

Al igual que en los videos de "Hammerhead" y "Hit That", este video contiene grandes cantidades de CGI y no incluye ningún escenas de la banda o sus integrantes ya sea tocando o actuando. Sin embargo, a diferencia de "Hammerhead" y "Hit That", el video también incluye personajes interpretados por actores en vivo mezclados con los efectos CGI.

Argumento 
En el vídeo musical muestra a un humilde campesino que desmaleza un terreno lleno de zarzas, en medio de estas hay un pequeño árbol que el campesino pretende cortar junto a las demás plantas. Cuando intenta darle el primer golpe una ninfa se manifiesta y lo detiene dándole una guitarra acústica a cambio de no talar el árbol, tras probarla en el campo descubre que es mágica al hacer bailar un espantapájaros; por ello se marcha con ella a la ciudad. 

Al llegar a un barrio marginal lleno de delincuentes, estos intentan asaltarlo, pero gracias al poder de la guitarra los obliga a bailar y es él quien se marcha con su dinero. Tras avanzar llega a un lugar lleno de leprosos frente a quienes toca y gracias a la magia de la guitarra les devuelve la salud; la ninfa mira satisfecha este acto, aunque se molesta al ver que el joven exige un pago y le quita por la fuerza a una muchacha un collar que era su única posesión.

Finalmente llega hasta un hotel en la parte rica de la ciudad donde se lleva a cabo una decadente fiesta con la gente de mayor riqueza, sin embargo no lo dejan entrar por su aspecto humilde, por ello usa nuevamente la guitarra para hacer bailar a la gente que está en la calle, quitarles el dinero, usarlo para comprar ropa elegante y así logra entrar; la ninfa, cada vez más molesta, es testigo de estos actos, pero no puede entrar a un lugar sin vida natural por lo que solo puede ver desde lejos.

Dentro del hotel obliga a los invitados a bailar y despojarse de su dinero, sin notar que desde bajo el piso está brotando una pequeña planta a través de la cual la ninfa logra manifestarse furiosa con el humano a quien castiga arrebatándole la guitarra y haciendo que esta suene y lo haga bailar mientras la tierra se lo traga, finalmente abandona la guitarra en el lugar y esta se transforma en un montón de hojas que se lleva el viento.

Posicionamiento

En la cultura popular 
 La canción aparece en el nivel "difícil" en el videojuego de 2008 Tap Tap Revenge.
 La canción apareció en los créditos iniciales de Van Wilder: Freshman Year.
 La canción es una pista jugable en el juego de ritmo Power Gig: Rise of the SixString.
 La canción fue utilizada por Pepsi en 2011 para promocionar su producto Pepsi Max Extra Cafeína.

Enlaces externos 
Enlace Noticia Oficial

Referencias 

Canciones de The Offspring
Sencillos de 2008
Sencillos de rock
Canciones de rock
Sencillos de pop punk
Sencillos número uno en Billboard Alternative Songs
Canciones en inglés